Itako bezeichnet:
 eine japanische Stadt: Itako (Ibaraki)
 japanische Schamaninnen: Itako (Schamanismus)